Снина:

 Снина — небольшой город на востоке Словакии на границе с Украиной.
 Снина — район Словакии. Находится в Прешовском крае.